Ferry II van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1206-1213)
 Ferry II van Vaudémont, heer van Joinville en graaf van Vaudémont (1447/1458-1470)